Тедже́н, Тедже́нка (на территории Туркмении; ,  от древне-иранского tačani — «текущий поток») / Гериру́д (на территории Афганистана и Ирана; , ,  — Херируд) — река в Афганистане, Иране и Туркмении. Длина — 1150 км, площадь бассейна — 70 600 км².

География 
Исток Теджена находится в центральном Афганистане на высоте около 3000 м, на южных отрогах хребта Хисар. Река берёт начало при слиянии рек Шоркуль и Сиахнашма.

Высота истока — 2750 м над уровнем моря. Высота устья — 170 м над уровнем моря.

Гидрография 
В низовьях пересекает и использует воды Каракумского канала. Питание в основном снеговое. Половодье в марте — мае. Река, как правило, пересыхает в августе — ноябре. Теджен не замерзает. Воды имеют высокую мутность.

Крупнейшие притоки Теджена — Кешефруд и Ковган.

Гидротехнические сооружения на реке 
На территории Афганистана находится водохранилище Салма. Близ города Теджена находятся Хорхорское и Тедженское водохранилища, ёмкостью 0,142 км³ и 0,18 км³. В 2004 году на реке в районе границы с Ираном была построена Плотина ирано-туркменской дружбы, возникшее водохранилище имеет объём 0,82 км³. Его воду используют обе страны. На плотине установлены электрогенераторы мощностью 16 МВт.

В нижнем течении реки вблизи города Теджен расположена плотина Карры-Бент. От подпора этой плотины берёт начало вся нижележащая оросительная сеть.

Населённые пункты на реке 

Герат, Серахс, Теджен, Чагчаран.

В культуре 
Реку с названием Чахчарон упоминает Алишер Навои в числе четырёх рек Хорасана, уподобляя её воды Млечному Пути (Каҳкашон).

Примечания 

Реки Афганистана
Реки Ирана
Реки Ахалского велаята
Бассейны бессточных областей Азии
Пограничные реки